Estlander ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustaf Estlander (1834–1910), finnischer Kunsthistoriker, Romanist und Nordist
 Gustaf Estlander (1876–1930), finnischer Architekt und Yachtkonstrukteur